Cab Forward bezeichnet:

 Cab-Forward-Lokomotive, einen Lokomotivtyp
 Cab-Forward-Design, ein Autodesign

siehe auch:
 Forward Look